Dry Branch ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dry Branch (Georgia)
 Dry Branch (South Carolina)
 Dry Branch (Virginia)